Thou kan syfta på:
 Thou, Cher
 Thou, Loiret
 Le Thou